Баник ( — шахтёр) — название нескольких чешских футбольных клубов:
 «Баник», из города Мост.
 «Баник», из города Острава.
 «Баник», из города Соколов.
 «Баник» — прежнее название  из города Гавиржов.

См. также